Football Club Kuressaare – estoński klub piłkarski z siedzibą w mieście Kuressaare.

Skład na sezon 2022 
Aktualny na dzień 30 lipca 2022.

FC Kuressaare w estońskiej lidze piłkarskiej

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 
 Profil na RSSSF 
 Historia występów na klisfo.info 

Estońskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1997